Геринг се може односити на појмове:

 Херман Геринг, један од водећих чланова Нацистичке партије и заповедник Ратног ваздухопловства нацистичке Немачке, осуђен на смрт на Нирнбершком процесу.
 Геринг, место у Немачкој.